Rejon lityński – była jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Miał powierzchnię 960 km2 i liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu był Lityn.

W skład rejonu wchodziły jedna osiedlowa rada oraz 21 silskich rad, obejmujących 59 wsi i dwie osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy